Каракули:
 Каракули — неразборчиво написанные буквы или слова.

Населённые пункты 
 Каракули — деревня в Вятскополянском районе Кировской области.
 Каракули — село в Алькеевском районе Татарстана.

См. также 
 Каракуль (значения)